Lőrinc Szabó (pjesnik), mađarski pjesnik
 Lőrinc Szabó (odbojkaš), odbojkaš